Round and Round, une chanson du groupe New Order ;
 Round and Round, une chanson du groupe Ratt ;
 Round and Round, une chanson du groupe Selena Gomez and the Scene (2010).
 Round and Round,, une chanson de Tinkara Kovač (2014).
 Round & Round, une chanson d'Acid Black Cherry.